

Geografia 
 Panama
 Las Tablas  – comune della provincia di Bocas del Toro
 Las Tablas  – capoluogo della provincia di Los Santos
 Las Tablas Abajo  – comune della provincia di Los Santos
 Distretto di Las Tablas  – distretto della provincia di Los Santos
 Stati Uniti d'America 
 Las Tablas – località del Nuovo Messico

Trasporti 
 Las Tablas  – stazione della metropolitana di Madrid